Colley ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Colley (* 1970), gambischer Politiker, siehe Abdou Kolley
 Amadou Colley (* 1962), gambischer Ökonom, Gouverneur der Zentralbank
 Angela Colley (* 1964), gambische Politikerin
 Binta Colley (* 1997), gambische Fußballspielerin
 Dixon Colley (1913–2001), gambischer Journalist und Verleger
 Don Pedro Colley (1938–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Fakebba N. L. Colley (1965–2021), gambischer Politiker
 George Colley (1925–1983), irischer Politiker der Fianna Fáil
 George Pomeroy Colley (1835–1881), britischer Generalmajor und Oberbefehlshaber im Ersten Burenkrieg
 Ken Colley (* 1937), britischer Schauspieler
 Linda Colley (* 1949), britische Historikerin
 Mariama Colley (* 1988), gambische Schauspielerin, Radiomoderatorin und Menschenrechtsaktivistin
 Omar Colley (* 1992), gambischer Fußballspieler
 Russell Colley (1899–1996), US-amerikanischer Designer
 Saruba Colley (* 1989), gambische Leichtathletin
 Scott Colley (* 1963), US-amerikanischer Jazzbassist
 Sebastian Colley (* 1981), deutscher Autor
 Ya Sally Njie Colley (* 1989), gambische Moderatorin und Unternehmerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colley (Pennsylvania)
 Colley (Virginia)

Siehe auch:
 Kolley